Plumpton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
Plumpton (East Sussex), een plaats in het Engelse graafschap East Sussex